Draconti, poeta cristià autor de lHexameron''
 Draconti''', bisbe de Pèrgam del  o III esmentat per Sòcrates i Sozomen